Джейкоб Сет Моррісон (;  19 лютого 1988) — соло-гітарист американської християнської  рок-групи Skillet. Сет офіційно приєднався до групи з 1 червня 2012 року. Одружений на Гіларі Моррісон (Ноел).

Кар'єра 
Виступати Сет почав у юному віці, а саме в 13 років з групою 3PO. У 2004 році у нього з'явилася можливість відправитися в Європу з групою Justifide, а також пару раз засвітившись на сцені в США, поки група остаточно не розформували. Інші його гастролі включають Haley McGuire, Our Heart's Hero, The Crabb Family, Crabb Revival & і місцевий проект Everlasting Fire. 

На даний момент Моррісон є соло-гітаристом групи Skillet (офіційно з 1 червня 2012 року). За словами Сета, грати в Skillet — це його мрія, яку він втілив у життя.

Примітки 

Skillet